Leikn est une géante de la mythologie nordique tuée par Thor.

Le fait est mentionné dans une lausavísa composée au  par Vetrliði Sumarliðason qui loue Thor pour avoir tué des géants et des géantes, notamment pour avoir brisé les os (ou les jambes) de Leikn.

Le nom de Leikn a été utilisé par des scaldes dans des kenningar. Hallfreðr vandræðaskáld utilise ainsi la kenning « cheval de Leiknr » (« hestr Leiknar  ») pour désigner un loup. Hallvarðr háreksblesi appelle le corbeau « faucon de la Leikn des pointes » (« haukr Leiknar odda »), c'est-à-dire « faucon de la valkyrie ».

Leikn est aussi mentionnée dans une þula de géantes.

Notes et références 

Géant de la mythologie nordique
Déesse nordique